Porvenir (Chili), een plaats en gemeente in Chili
 Porvenir (gemeente in Bolivia), een gemeente in Bolivia
 Porvenir (Pando), een plaats in deze gemeente in Bolivia, departement Pando
Porvenir (Uruguay), een plaats in Uruguay